Engen steht für:

 Engen, eine Stadt im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Engen (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Engen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Engen (* 1988), schwedische Mountainbikefahrerin
 Alf Engen (1909–1997), norwegisch-US-amerikanischer Skispringer und Alpiner Skirennläufer
 Ingrid Syrstad Engen (* 1998), norwegische Fußballspielerin
 John Van Engen (* 1947), US-amerikanischer Historiker
 Jon Engen (1957–2018), US-amerikanischer Biathlet und Skilangläufer
 Jon Engen-Helgheim (* 1981), norwegischer Politiker
 Kieth Engen (1925–2004), US-amerikanischer Opernsänger
 Rodney K. Engen (* 1948), US-amerikanischer Schriftsteller und Biograf
 Svein Engen (* 1953), norwegischer Biathlet
 Whitney Engen (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin